Three Wise Fools (1923), een film van King Vidor
Three Wise Fools (1946), een film van Edward Buzzell